Abizanda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Abizanda (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Abizanda (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar